Де Мартино, Антонио
 Де Мартино, Джулс